Neoarbuscula är ett släkte av svampar. Neoarbuscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoarbuscula